Митков — фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Имеет женскую форму Миткова.

Известные носители 
 Митков, Васил (1943—2002) — болгарский футболист.
 Митков, Влатко (род. 1981) — македонский гандболист.
 Митков, Димитар (род. 2000) — болгарский футболист.
 Митков, Йордан (род. 1956) — болгарский тяжелоатлет.
 Митков, Никола (род. 1971) — македонский шахматист.

Миткова 
 Миткова, Татьяна Ростиславовна (род. 1955) — советская и российская тележурналистка и телеведущая.

См. также

Примечания